Smrkovec bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Smrkovec (Březová), Grundsiedlungseinheit  von Březová, Okres Sokolov
 Smrkovec (Hradešice), Ortsteil von Hradešice, Okres Klatovy